В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Карри ():
 округ '''Карри''' — штат Орегон
 округ '''Карри''' — штат Нью-Мексико